Das Schwerpunktprojekt 1772 zu menschlichem Multitasking startete im Sommer 2015 und wird von der deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert. Das Ziel ist es, die bisher unabhängigen Forschungsfelder im Bereich Multitasking zusammenzubringen, insbesondere die Disziplinen Kognitionspsychologie und Bewegungswissenschaft um einen integrativen theoretischen Erklärungsrahmen für diesen fundamentalen Aspekt des menschlichen Verhaltens zu schaffen. Das Projekt umfasst momentan 22 individuelle Forschungsprojekte an insgesamt 19 deutschen Universitäten.

Projektbeschreibung

Theoretischer Hintergrund 
Im modernen Leben stehen Personen häufig Situationen gegenüber, die Multitasking erfordern. Gewöhnlich sind solche Situationen mit Leistungsverminderung, Fehlern und erhöhtem Unfallrisiko assoziiert. Bisher haben Kognitionspsychologie und Bewegungswissenschaften Anforderungen und Performanz beim Multitasking unabhängig voneinander untersucht. Dieses Schwerpunktprogramm bringt bisher unabhängige Forschungsfelder zusammen, um einen integrativen theoretischen Erklärungsrahmen zu entwickeln. Traditionelle kognitionspsychologische Theorien betrachten motorische Aspekte der Handlung als „späte“ Informationsverarbeitungsprozesse, die unabhängig von „zentralen“ kognitiven Verarbeitungsprozessen konzeptualisiert werden. Diese Betrachtungsweise ist jedoch zu vereinfacht, da motorische Prozesse für viele Arten von Fertigkeiten wichtig sind und oft die Aufgabenschwierigkeit beeinflussen. Trotz der starken Überlappung von kognitiver und motorischer Kontrolle, wurde das Thema „Multitasking“ fundamental unterschiedlich aus kognitionspsychologischer und bewegungswissenschaftlicher Sichtweise betrachtet. Während die Kognitionspsychologie auf strukturelle und funktionale Limitationen von kognitiven Prozessen beim Multitasking fokussierte, betonte die Bewegungswissenschaft die Plastizität der Verarbeitung und die Trainingsmöglichkeiten.

Projektziel 
Die interdisziplinäre Kombination von Kognitionspsychologie und Bewegungswissenschaften ermöglicht einen integrativen Erklärungsrahmen, der Aspekte der strukturellen, flexiblen und plastischen Betrachtung von Multitasking zusammenbringt. Das Schwerpunktprogramm umfasst dabei drei Forschungsbereiche: Erstens wird ein neues integratives Rahmenmodell angestrebt, das die strukturelle Perspektive von unvermeidbaren Verarbeitungsengpässen mit der flexibleren kognitiven Kontrollperspektive verknüpft. Zweitens wird die Metapher flexibler Verarbeitungsressourcen wiederbelebt und integriert in Konzepte struktureller, modalitätsspezifischer Engpässe und in Konzepte flexiblerer kognitiver Kontrolle bei Aufgabenanforderungen, sowie deren Modulation durch emotionale und motivationale Zustände. Drittens wird die Plastizität von Kognition und motorischem Verhalten in Bezug auf Handlungsoptimierung beim Multitasking durch Training betrachtet.
Weiterhin wird erwartet, dass Wissen über kognitive Plastizität erlangt wird, das genutzt werden kann um Handlungen in komplexen Umwelten, die typischerweise Multitasking erfordern, zu optimieren. Dieses Schwerpunktprogramm zielt darauf ab, neue Forschungsperspektiven für menschliches Multitasking zu entwickeln, indem Wissen verschiedener Perspektiven und Disziplinen über fundamentale Aspekte menschlichen Handeln integriert werden.

Weblinks 
 Projekt-Website

Einzelnachweise 

Forschungsprojekt
Deutsche Forschungsgemeinschaft